Street Wars peut faire référence :
 au jeu des assassins, un jeu de rôle grandeur nature
 à Constructor: Street Wars, un jeu vidéo.